Окотенко има више значења:

 Окотенко (Акаксочитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Окотенко (Тијангистенко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику